Cogny (Cher)
Cogny (Rhône)